Příjmení Husár nese více různých osobností:

 Janette Husárová (* 1974) – slovenská profesionální tenistka
 Juraj Husár (* 1942) – slovenský fotbalista
 Martin Husár (* 1985) – slovenský fotbalový obránce